Bernardo II di Sassonia (dopo il 990-1059) – duca di Sassonia
 Bernardo II di Sassonia-Jena (1638-1678) – duca di Sassonia-Jena
 Bernardo II di Sassonia-Meiningen (1800-1882) – duca di Sassonia-Meiningen dal 1803 al 1866